Лос Галемес има више значења:

 Лос Галемес (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Галемес (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику